Абетка залізничної справи () — довідник залізничника. Що розкриває зміст та походження важливих термінів у залізничному будівництві й колійному господарстві. Наданий набір словникового запасу професійної мови для ознайомлення з основамі професії будівельника залізниць. Призначена для студентів технікумів і вишів, для фахівців залізничного транспорту й транспортного будівництва. Є унікальним виданням часів СРСР (до складу якого входила Україна). Україномовної версії не існувало.

Джерела 
 Першин С. П. // «Азбука железнодорожного дела» (термины, понятия, определения), изд. «Транспорт», г. Москва, 1990 г., 207 с. — ISBN 5277010203, ISBN 9785277010204

Посилання 
 Каталог «Absopac»: «Азбука железнодорожного дела»  
 Каталог «Biblus»: «Азбука железнодорожного дела»  
 «Азбука железнодорожного дела» на сайте «Аукцион»  
 «Азбука железнодорожного дела» на «books.google.com» 
 «Азбука железнодорожного дела» на «urss.ru»  

Залізничні книги
Книги 1990
Довідники